Мала Горица може бити:

 Мала Горица (Петриња), насељено место у Граду Петрињи, Сисачко-мославачка жупанија у Републици Хрватској
 Мала Горица (Велика Горица), насељено место у Граду Велика Горица, Загребачка жупанија у Републици Хрватској
 Мала Горица (Света Недеља), насељено место у Граду Света Недеља, Загребачка жупанија у Републици Хрватској